Pache ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pache (1878–1943), deutscher Lehrer und Autor
 Eckhard Pache (* 1961), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Jean-Nicolas Pache (1746–1823), französischer Politiker
 Magali Pache (1978–2000), Schweizer Radrennfahrerin
 Robert Pache (1897–1974), Schweizer Fußballspieler
 Wolfgang Pache (* 1959), deutscher Fußballspieler

Pache steht für:
 Paso de Pache, Ort im Departamento Canelones, Uruguay
 Pache, italienisches Getreidemaß, siehe Pache

Siehe auch:
 Pach
 Bache
 Pasch
 Pasche